Тендорју аикидо је борилачка вештина коју је основао сенсеи Кенђи Шимизу 1969. године, у то време био носилац црног појаса 7. дан. Тендорју је кованица која се састоји од три јапанске речи - тен (небо), до (пут) и рју (школа). 

Тендорју аикидо карактеришу широки кружни покрети помоћу којих се технике изводе, као и лакоћа и хармоничност покрета.

Спољашње везе 
 Тендокан Токио, Јапан (на јапанском)
 Тендокан аикидо, Јапан (на јапанском)
 Тендорју аикидо, Немачка (на немачком) 
 Тендорју аикидо, Берлин (на немачком) 
 Тендорју аикидо савез Србије 
 Тендорју аикидо клуб „Витез“, Крагујевац
 Тендорју аикидо клуб „Нови Сад“
 Тендорју аикидо клуб у Јагодини

Т